Конъюнкция  может означать:
 Конъюнкция — в математике:  логическая операция.
 Конъюнкция — в астрологии:  конфигурация небесных тел.